Дина́у Менге́сту или Ди́но Мендже́сту (, ) — американский журналист и писатель эфиопского происхождения.

Биография 
Динау Менгесту родился 30 июня 1978 года в Аддис-Абебе (Эфиопия), однако в двухлетнем возрасте вместе с родителями эмигрировал в США и поселился в городке Пеория, штат Иллинойс. Окончил среднюю школу в Оук-Парке, штат Иллинойс, затем изучал английский язык и литературу в Джорджтаунском и Колумбийском университетах.

Как журналист, писал для журнала «Rolling Stone» репортажи о войне в Дарфуре, а для журнала «Jane Magazine» — о войнах в Уганде. Публиковался также в журнале «Harper's Magazine» и в газете «The Wall Street Journal».

В 2007 году Динау Менгесту опубликовал свой первый роман «The Beautiful Things that Heaven Bears» (в Великобритании этот роман был издан в 2008 году под названием «Children of the Revolution»), а в 2010 году — второй роман «How to Read the Air». Оба романа получили признание и принесли Динау Менгесту многочисленные награды, в том числе стипендию Фонда Макартура в 2012 году. В 2014 году Динау Менгесту опубликовал свой третий роман — «All Our Names».

Избранная библиография 
 The Beautiful Things that Heaven Bears (2007)
 How to Read the Air (2010)
 All Our Names (2014)

Примечания 

Писатели США
Журналисты США
Выпускники Школы искусств Колумбийского университета
Выпускники Колумбийского университета